Ле Руа () — французская фамилия. Известные носители:
 Ле Руа, Ив (род. 1951) — французский легкоатлет-многоборец.
 Ле Руа, Клод (род. 1948) — французский футболист и тренер.
 Ле Руа, Рене (1898—1985) — французский флейтист.
 Ле Руа, Эжен (1836—1907) — французский писатель.

См. также 
 Леруа
 Руа